Blåvinge eller blåvingar kan syfta på:
 Blåvingar – systematisk grupp med fjärilar
 Blåvinge (scouting) – scoutsektion
 Blåvingeklerodendrum – växt